Рёйсдал () — фамилия голландских художников.

 
 Саломон ван Рёйсдал (1602—1670), дядя предыдущего